Жас Сункар:
 «Жас Сункар» — казахстанский футбольный клуб из Астаны.
 «Жас Сункар» — казахстанский женский футбольный клуб из Астаны.

См. также 
 «Жетысу-Сункар» — бывший казахстанский футбольный клуб из Талдыкоргана.